WMG steht für:

 Gold-Äquivalent beim Online-Zahlungsabwicklungssystem WebMoney
 Warner Music Group

Abkürzung